События в российском футболе в 2004 году.

Национальные сборные

Мужская 

 первыми показаны мячи, забитые командой хозяев.

 Д = Домашний матч
 Г = Гостевой матч
 Т = Товарищеский
 ЧЕ = Чемпионат Европы 2004, Группа А
 ОЧМ = Отборочный этап Чемпионата Мира 2006

Молодёжная (до 19 лет) 

 первыми показаны мячи, забитые командой хозяев.

 Д = Домашний матч
 Г = Гостевой матч
 Т = Товарищеский
 МТ = Международный турнир
 ОМЧЕ = Отборочный этап Молодёжного Чемпионата Европы 2006

Первенство России

Премьер-лига 

В 2004 году в соревнованиях чемпионата России участвовали следующие 16 команд:

Первый тур прошёл 12 марта, последний был проведён 12 ноября.

Итоговая турнирная таблица выглядит следующим образом:

Лучшие бомбардиры

Первый дивизион 

В 2004 году в первом дивизионе играли 22 команды:

Итоговая турнирная таблица.

Лучшие бомбардиры

Второй дивизион 

Победители пяти зон Второго дивизиона Чемпионата России пошли на повышение и в следующем сезоне начали выступление в Первом дивизионе. Этими клубами стали:

 Спартак (Челябинск) (Зона «Урал-Поволжье»)
 Амур (Благовещенск) (Зона «Восток»)
 Урал (Екатеринбург) (Зона «Урал-Поволжье»)
 Чкаловец-1936 (Новосибирск) (Зона «Восток»)
 Петротрест (Санкт-Петербург) (Зона «Запад»)

Кубок России

2003/04 

В финале встречались команды «Терек» Грозный и «Крылья Советов» Самара, на 92 минуте единственный гол в ворота самарцев забил нападающий «Терек» Федьков.

2004/05 

В 1/8 финала вышли следующие команды:

Суперкубок России 
В 2003 году ЦСКА выиграл чемпионат, а «Спартак» стал обладателем Кубка России. Матч на суперкубок состоялся 4 марта на стадионе «Локомотив».

Еврокубки

Кубок УЕФА 2003-04 
«Спартак» начал свой путь в Кубке УЕФА с первого квалификационного раунда, обыграв в нём датский клуб «Эсбьёрг» с общим счётом 3:1, он вышел во второй квалификационный раунд в котором встретился с футбольным клубом «Динамо» Бухарест одержав дома крупную победу — 4:0, в гостях «Спартак» уступил 3:1, по сумме двух встреч, российский клуб перешёл в третий квалификационный раунд. В нём «Спартаку» пришлось встречаться с испанским «Депортиво Ла-Корунья», которому «Спартак» по сумме двух матчей уступил со счетом 1:3, выбыв тем самым из розыгрыша кубка.

Лига чемпионов 2003/04 
Обыграв в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов донецкий «Шахтёр» с общим счётом 2:3, и заняв второе место в групповом этапе, «Локомотив»  встречался с ФК «Монако». В домашней встрече «Локомотив» победил со счётом 2:1, однако, уступив в гостях 0:1, выбыл из розыгрыша кубка.

Кубок Интертото 2004 
«Спартак» закончил свои выступления в Кубке Интертото, уступив в третьем квалификационном раунде «Вильяреалу» с общим счетом 2:3.

Лига чемпионов 2004/05 
Футбольный клуб ЦСКА Москва был единственным футбольным клубом, представлявшим Россию в Лиге Чемпионов в сезоне 2004-05. Клуб начал свой путь со второго квалификационного раунда и вышел в групповой этап, обыграв «Нефтчи» Баку и «Рейнджерс» с общим счетом, соответственно, 2:0 и 3:2. В групповом этапе Лиги Чемпионов ЦСКА занял третье место и начал свой путь к победе с квалификации Кубка УЕФА.

Кубок УЕФА 2004/05 
В сезоне 2004—2005 Кубка УЕФА стартовали 3 российских клуба — грозненский «Терек» (как обладатель Кубка России), санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Во втором квалификационном раунде «Терек» по сумме двух матчей обыграл польский клуб «Лех» со счетом 2:0, «Зенит» одолел австрийский «Пашинг» 3:3, а «Рубин» со счётом 3:2 уступил австрийскомк «Рапиду». В первом квалификационном раунде «Терек» по сумме двух матчей проиграл швейцарскому «Базелю» 1:3. «Зенит» обыграл с общим счетом 6:1 сербскую «Црвену Звезду» и вышел в групповую стадию. В группе «H» «Зенит» встречался с греческим клубом АЕК (5:1), с французским «Лиллем» (1:2), с испанской «Севильей» (1:1) и с германской «Алеманией» (2:2). В своей группе «Зенит» занял 4 место и выбыл из розыгрыша кубка.

Ссылки 
 Статистика выступлений Сборной России в 2004 году
 Итоговая таблица Премьер Лиги в 2004 году
 Итоговая таблица Первого Дивизиона в 2004 году